Delhi – metropoli, ufficialmente Territorio Nazionale della Capitale di Delhi
 Nuova Delhi – capitale dell'India, all'interno del Territorio Nazionale della Capitale di Delhi

 Delhi – census-designated place della Contea di Merced, California
 Delhi – comunità non incorporata della Contea di Las Animas, Colorado
 Delhi – città della Contea di Hamilton, Ohio
 Delhi – città della Contea di Delaware, Iowa
 Delhi – città della Parrocchia di Richland, Louisiana
 Delhi – charter township della Contea di Ingham, Michigan
 Delhi – città della Contea di Redwood, Minnesota
 Delhi – capoluogo della Contea di Delaware, New York

Pagine correlate 
Deli (disambigua)